Silla kan syfta på:
Silla, hangul: 신라, hanja: 新羅, ett av Koreas tre kungariken, som existerade mellan år 57 f.Kr. och år 935 e.Kr.

Geografi

Estland 

 Silla (ort i Estland), Pärnu län, Paikuse vald,

Spanien 

 Silla (kommun), Valencia, Província de València, 
 Silla (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Estlandförgreningar